Kunti (mythologie), figuur uit de Hindoeïstische mythologie
Plaats in Indonesië
 Kunti (Bungkal), een plaats in het regentschap Ponorogo in de provincie Oost-Java
 Kunti (Sampung), plaats in het regentschap Ponorogo van de provincie Oost-Java
 Kunti (Andong), plaats in het regentschap Boyolali van de provincie Midden-Java